Covedale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Covedale (Kentucky)
 Covedale (Ohio)
 Covedale (Pennsylvania)